

Cultures végétales 
 En jardinage et horticulture, un oignon désigne plus généralement le bulbe d'une plante bulbeuse cultivée, généralement de la famille des Liliacées.
 L'oignon désigne plus particulièrement une plante potagère légume

Cuisine et gastronomie  
L'oignon (légume) a plusieurs utilisations culinaires, dont :
 Oignon frit
 Soupe à l'oignon
 Tarte à l'oignon

Médecine et Sciences 
 En médecine humaine, un oignon ou hallux valgus, est une callosité des orteils.
 En médecine vétérinaire, un oignon est une tumeur de la sole du cheval.
 En chimie, les oignons de carbone sont des nanoparticules

Musique 
En musique,
 Les Oignons est un standard de jazz Nouvelle-Orléans de 1949, du jazzman américain Sidney Bechet. 
 Les Oignons verts (Green Onions) est un titre du groupe américain Booker T. and the M.G.'s, de leur album Green Onions, de 1962.

Autres 
 En argot, oignon désigne l'anus.
 En horlogerie, un oignon est une montre de forme rebondie.